Susanna Forsström (ur. 19 kwietnia 1995 w Lahti) – fińska skoczkini narciarska, reprezentantka klubu Lahden Hiihtoseura, medalistka mistrzostw kraju, uczestniczka mistrzostw świata.

Przebieg kariery 
W oficjalnych międzynarodowych zawodach wystartowała po raz pierwszy we wrześniu 2013, zajmując miejsca 14. i 15. w Pucharze Kontynentalnym w Lillehammer. W tej samej miejscowości 6 grudnia wystartowała w drużynowym konkursie mieszanym Pucharu Świata, w którym reprezentacja Finlandii została sklasyfikowana na  11. pozycji. Dzień później zadebiutowała w konkursie indywidualnym, zajmując 38. miejsce. Pierwsze punkty cyklu zdobyła 11 stycznia 2014 w Sapporo, gdzie była osiemnasta. W dalszej części sezonu jeszcze trzykrotnie zajęła miejsca w najlepszej trzydziestce PŚ. 28 stycznia zajęła 10. pozycję w konkursie indywidualnym Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2014. 2 marca zwyciężyła w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Falun.

Na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015 zajęła 40. pozycję indywidualnie i 10. w drużynowych zawodach mieszanych, w 2017 odpadła w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego, a w drużynie zajęła 11. miejsce, zaś w 2019 była 40. indywidualnie i 11. w drużynie.

W grudniu 2019 po blisko sześcioletniej przerwie zdobyła punkty Pucharu Świata, zajmując 28. miejsce w zawodach w Lillehammer. W lutym 2020 w Ljubnie wraz z reprezentacją Finlandii zajęła 8. lokatę w drużynowych zawodach cyklu. Na Mistrzostwach Świata 2021 indywidualnie zajęła 34. miejsce na skoczni normalnej i 37. na dużej, a w drużynie kobiecej zajęła 9. pozycję. W zawodach międzynarodowych po raz ostatni wystąpiła 3 grudnia 2021, odpadając w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata w Lillehammer. W lipcu 2022 poinformowała o zakończeniu kariery sportowej.

Zdobywała medale mistrzostw Finlandii: zimą na skoczni średniej w 2013 brązowy, w 2016 srebrny, a w 2017 oraz 2018 złoty, zaś na skoczni normalnej w 2020 złoty, a w 2022 brązowy. Na letnich mistrzostwach kraju zajmowała drugie miejsce w 2016 i 2017, w 2018, 2019 i 2020 zwyciężyła, a w 2021 była trzecia.

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1995
Ludzie urodzeni w Lahti